Janis Martin peut désigner :
 Janis Martin (1940-2007), chanteuse américaine de rockabilly ;
 Janis Martin (1939-2014), chanteuse lyrique soprano américaine.